Дмитрий Акинфиев:
 Акинфиев, Дмитрий Александрович (1928—2008) — священнослужитель РПЦ, митрофорный протоиерей, настоятель храма свт. Николая Чудотворца в Хамовниках в Москве.
 Акинфиев, Дмитрий Яковлевич — почётный гражданин.